Vitalij Vladimirovič Prohorov (), ruski hokejist, * 25. december 1966, Moskva, Rusija.

Prohorov je v sovjetski ligi začel pri za klubu Spartak Moskva, kjer je igral devet sezon, v drugem delu kariere pa se je pogosto selil. Eno sezono je igral tudi za NHL klub St. Louis Blues, kariero pa končal v ruski ligi. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil zlato medaljo, za rusko reprezentanco pa na dveh Svetovnih prvenstvih.

Pregled kariere 

|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 31
| 1
| 1
| 2
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 29
| 3
| 9
| 12
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 27
| 1
| 6
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 19
| 5
| 0
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 37
| 11
| 5
| 16
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 43
| 13
| 8
| 21
|
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 43
| 21
| 10
| 31
|
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 91
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Ruska liga
| 91/92
|
| 32
| 12
| 16
| 28
|
| 54
|
| 6
| 1
| 3
| 4
|
| 14
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 2
| 4
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 6
| 0
| 3
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 92/93
|
| 26
| 4
| 1
| 5
|
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 93/94
|
| 55
| 15
| 10
| 25
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Peoria Rivermen
| IHL
| 93/94
|
| 19
| 13
| 10
| 23
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Ruska liga
| 94/95
|
| 8
| 1
| 4
| 5
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 94/95
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Peoria Rivermen
| IHL
| 94/95
|
| 20
| 6
| 3
| 9
|
| 6
|
| 9
| 4
| 7
| 11
|
| 6
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 95/96
|
| 37
| 7
| 11
| 18
|
| 61
|
| 8
| 2
| 0
| 2
|
| 31
|-
| Spartak Moskva
| Ruska liga
| 97/98
|
| 46
| 21
| 14
| 35
| +18
| 92
|
| 4
| 2
| 1
| 3
| -1
| 12
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| +2
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Davos
| Švicarska liga
| 98/99
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Ruska liga
| 98/99
|
| 12
| 5
| 5
| 10
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ak Bars Kazan
| Ruska liga
| 98/99
|
| 16
| 2
| 4
| 6
|
| 8
|
| 9
| 2
| 1
| 3
|
| 27
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Ruska liga
| 99/00
|
| 20
| 8
| 11
| 19
|
| 8
|
| 12
| 5
| 4
| 9
|
| 2
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Evropska liga
| 99/00
|
| 5
| 2
| 3
| 5
|
| 0
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Lada Toljati
| Ruska liga
| 00/01
|
| 14
| 2
| 4
| 6
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vitjaz Podolsk
| Ruska liga
| 00/01
|
| 24
| 5
| 9
| 14
|
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Ruska 2. liga
| 01/02
|
| 32
| 10
| 8
| 18
| -3
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 630
| bgcolor="#7FFF00" | 171
| bgcolor="#7FFF00" | 163
| bgcolor="#7FFF00" | 334
| bgcolor="#7FFF00" | +17
| bgcolor="#7FFF00" | 510
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 50
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 32
| bgcolor="#7FFF00" | -1
| bgcolor="#7FFF00" | 92
|}

Glej tudi 
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Ruski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (St. Louis Blues)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1992
Hokejisti Spartak Moskva
Hokejisti St. Louis Blues
Hokejisti Peoria Rivermen
Hokejisti Färjestads BK
Hokejisti HC Davos
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti Ak Bars Kazan
Hokejisti Metallurg Magnitogorsk
Hokejisti Lada Toljati
Hokejisti Vitjaz Podolsk
Hokejisti Himik Voskresensk
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih